Релайант:

 Релайант — многофункциональный спортивный комплекс в Хьюстоне, Техас, США.
 Релайант Астродом — стадион в Хьюстоне (штат Техас, США).